Het WTCC seizoen 2006 was het derde seizoen van het World Touring Car Championship, en het tweede seizoen na de terugkeer van het kampioenschap in 2005. Het kampioenschap bestond uit 20 races, verdeeld over 10 raceweekenden. Na het laatste weekend in Macau werd Andy Priaulx kampioen. De Brit, uitkomend voor BMW, won voor Jörg Müller en Augusto Farfus. Bij de independents werd Tom Coronel kampioen.

Teams en rijders

Kalender

Resultaten

Poleposition

Snelste ronde

Rijders

Constructeurs

Independents

2006
Autosport in 2006